Vălișoara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vălișoara (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara

 Vălișoara (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Vălișoara (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Vălișoara (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Vălișoara (Balșa), Dorf im Kreis Hunedoara
 Vălișoara (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Vălișoara (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj